Stratico ist der Familienname folgender Personen:

 Michele Stratico (1728–1783), kroatischer Violinist, Komponist und Musiktheoretiker
 Oscar Strático (* 1956), argentinischer Judoka